Altair poate să însemne:

 Altair, nume arab, care se traduce cu pasăre sau cel care zboară
 Altair, stea cu magnitudinea aparentă de +0,77 din constelația Vulturul
 Altair (modul lunar), este un modul lunar planificat să fie construit în cadrul programului spațial al NATO Constellation 
 Mir-Altair, proiect de colaborare spațială ruso-francez
 Altair 8800, unul dintre primele calculatoare personale
 Altair BASIC, un interpretor de BASIC pentru calculatorul Altair 8800
 Altair (Texas), oraș din Texas
 Altair (São Paulo), oraș din statul brazilian São Paulo
 AltairNano, o societate specializată în nanotehnologie
 Altaír Gomes de Figueiredo (n. 1938), fost jucător brazilian de fotbal
 Altaïr, personajul principal din jocul video Assassin's Creed

Vezi și 
 Altar (dezambiguizare)